Výraz Amami může znamenat:
 Amami (Kagošima) – město v japonské prefektuře Kagošima
 Amami Óšima – japonský ostrov, na kterém leží město Amami
 Amami (souostroví) – ostrovy v japonském souostroví Rjúkjú
 Amami (jazyk) – amamštinu jazyk patřící do rodiny japonsko-rjúkjúských jazyků
 Amami (film) – italský film z r. 1992